Waldeck (am Edersee) — cidade alemã de Hesse
 Principado de Waldeck
 Waldeck (Turíngia) — município alemão
 Waldeck-Frankenberg — distrito alemão de Hesse
 Caso Waldeck
 Castelo de Waldeck (Dorweiler)

Desambiguações de topônimos